Coppa Europa è un termine usato in molti sport per denominare un'importante competizione continentale a cui partecipano atleti o squadre provenienti da tutta Europa. Si può trattare di un torneo ad eliminazione o di un circuito di gare, a cadenza annuale o pluriennale.

Alcune delle Coppe Europa più note:
 Coppa Europa, torneo annuale di atletica leggera
 Heineken Cup o Coppa Europa – torneo di rugby a 15 che assegna annualmente il titolo di campione d'Europa per club
 Coppa Europa di sci alpino – circuito annuale
 Coppa Europa di tuffi – competizione annuale
 Coppa Europa di Formula 3 – competizione automobilistica
 Coppa Internazionale o Coppa Europa – competizione continentale per squadre nazionali maschili maggiori di calcio dell'Europa centrale, regolarmente disputata dal 1927 al 1960. È un importante precursore del Campionato europeo per nazioni.
 Coppa Europa – baseball
 Coppa Europa di ginnastica artistica
 European Cup of Champion Clubs
 Coppa Europa di prove multiple
 Coppa Europa dei 10000 metri
 Coppa Europa invernale di lanci
 European Cup Women (softball)
 LEN Champions League – pallanuoto: nata come European Cup, ha poi assunto la denominazione di Champions League nella stagione 1996-1997 e in seguito di Euroleague (o Eurolega) dal 2003-2004
 IIHF European Champions Cup – hockey su ghiaccio